Неде́ля, седми́ца (в церковно-литургическом обиходе Русской церкви) — период времени в  суток. 

Семидневная продолжительность недели закреплена в Международном стандарте ISO 8601:

 неделя — интервал времени в семь дней (ISO 8601, пункт 2.2.9).

 календарная неделя — интервал времени в семь дней, начинающийся с понедельника (ISO 8601, пункт 2.2.8.).

Семидневная неделя

Употребление слова 
Слово «неделя» может обозначать:
 интервал времени в семь дней, отчисляемый от любого дня, например: «Мой брат совершил этот поступок за неделю до окончания школы»;
 интервал времени в семь дней, отчисляемый от понедельника (календарная неделя), например: «Всю эту неделю я ходила в институт»

Этимология 
Русское слово «неделя» восходит к , скалькированному с  «нерабочий день», и первоначально обозначавшему воскресенье, однако Максимилиан Фасмер был не согласен с этой версией и считал, что слово является калькой из  — «праздничный день» (нерабочий день, когда «не делают»), поскольку слово присутствует и в западно-славянских языках, которые находились под влиянием римского католичества и практически не производили заимствований из греческого, в отличие от восточных и южных славян. Калька была создана на основе  — «не делать». В своём первоначальном значении «день отдыха» известно и в настоящее время во всех славянских языках, кроме русского. В значении единицы счисления времени слово фиксируется уже в Остромировом евангелии (1057 год).

В семитских языках слово неделя (иврит — שבוע, арабский — ‏أسبوع) имеет такой же корень, как и слово семь (ср. ст.-рус. седмица).

Религиозное объяснение 
В Ветхом Завете содержится описание сотворения мира, в котором перечисляются следующие друг за другом дни творения: день один (), день второй (), день третий (), день четвёртый (), день пятый (), день шестой (). Вслед за этим Бог … почил в день седьмый от всех дел Своих, которые делал (), а также благословил … и освятил его ().

С религиозной точки зрения, семь дней творения послужили прообразом недели, к седьмому дню которой человек должен завершить свои дела и посвятить его Богу.

Недельный цикл как таковой появляется в описании исхода евреев из Египта:
И сказал Господь Моисею: вот, Я одождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы Мне испытать его, будет ли он поступать по закону Моему, или нет; а в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, по скольку собирают в прочие дни.

Согласно представлениям христиан, недельный цикл не меняется со времён Моисея, законы которого требовали соблюдения субботы (, ) как для отдыха (), так и в память о шестидневном сотворении мира ().

Введение и распространение 
Современная неделя включает 7 дней, что делает её самой большой общепринятой единицей времени, содержащей точное количество дней. Совет­ский учё­ный-хро­но­лог И. А. Кли­ми­шин пола­гал, что подоб­ная мера вре­ме­ни свя­за­на с изме­не­ни­ем фазы Луны: «В самом деле, про­дол­жи­тель­ность сино­ди­че­ско­го меся­ца состав­ля­ет 29,53 суток, при­чём люди виде­ли Луну на небе око­ло 28 суток: семь дней про­дол­жа­ет­ся уве­ли­че­ние фазы Луны от узко­го сер­па до пер­вой чет­вер­ти, при­мер­но столь­ко же — от пер­вой чет­вер­ти до пол­но­лу­ния и т. д.». Можно считать, что недели образуют независимый календарь, используемый одновременно с различными другими календарями.

В I веке благодаря календарной реформе Юлия Цезаря ею стали пользоваться в Древнем Риме, где она вытеснила 8-дневный римский базарный цикл нундины. Далее 7-дневная неделя распространилась по всей Западной Европе.

Благодаря европейской колонизации и последующей глобализации, 7-дневная неделя стала применяться повсеместно, даже в тех культурах, у которых ранее не было такой единицы времени.

С юридической точки зрения неделя впервые упоминается в кодексе Феодосия (321 год н. э.).

Также истории неизвестны факты нарушения периодичности следования дней недели. Периодичность не была нарушена ни при переходе на юлианский календарь, ни при переходе на григорианский календарь.

Названия дней недели и порядок их следования 

Считается, что самое первое, явное упоминание недели было в библейском тексте о сотворении мира.

Согласно Книге Бытия, Бог создавал мир шесть дней («день один», «день второй», «день третий», «день четвёртый», «день пятый», «день шестой», см. главу 1) и «почил в день седьмый от всех дел Своих» (см. главу 2).

«Библейские» названия 
Числовые названия дней недели (с нумерацией, при которой воскресенье — первый день, а суббота — седьмой) отразились в некоторых языках и дошли до наших дней.

{| class="wikitable"
|-
!День
!Первый день(Воскресенье)
!Второй день(Понедельник)
!Третий день(Вторник)
!Четвёртый день(Среда)
!Пятый день (Четверг)
!Шестой день(Пятница)
!Седьмой день(Суббота)
|-
! Иврит фонетикадословный перевод
| יום ראשוןдень первый
| יום שניдень второй
| יום שלישיдень третий
| יום רביעיдень четвёртый
| יום חמישיдень пятый
| יום שישיдень шестой
| יום שבתдень отдыха 
|-
! Латынь архаическаядословный перевод
| Dominicaдень Господень
| feria secundaдень второй
| feria tertiaдень третий
| feria quartaдень четвёртый
| feria quintaдень пятый
| feria sextaдень шестой
| sabbatumотдых
|-
! Греческийфонетикадословный перевод
| ΚυριακήКириакиГосподень
| ΔευτέραДефтеравторой
| ΤρίτηТрититретий
| ΤετάρτηТетартичетвёртый
| ΠέμπτηПемтипятый
| ΠαρασκευήПараскевишестой
| ΣάββατοСаватоотдых
|-
! Португальскийдословный перевод
| день Господень
| второй день
| третий день
| четвёртый день
| пятый день
| шестой день
| отдых
|-
! Вьетнамскийдословный перевод
| Chủ Nhậtдень Бога
| Thứ Haiдень второй
| Thứ Baдень третий
| Thứ Tư день четвёртый
| Thứ Nămдень пятый
| Thứ Sáuдень шестой
| Thứ Bảyдень седьмой
|-
! Арабскийфонетикадословный перевод
| يوم الأحد яум аль-ахаддень первый
| يوم الإثنين яум аль-иснейндень второй
| يوم الثُّلَاثاء яум ас-сулясадень третий
| يوم الأَرْبعاء яум аль-арби’адень четвёртый
| يوم الخَمِيس яум аль-хамисдень пятый
|  يوم الجُمْعَة яум аль-джум’адень собрания
| يوم السَّبْت яум ас-сабтдень отдыха
|-
! Персидскийфонетикадословный перевод
| یکشنبهодин-суббота
| دوشنبهдва-суббота
| سه شنبهтри-суббота
| چهارشنبهчетыре-суббота
| پنجشنبه пять-суббота
| آدینه или جمه или собрание
| شنبهсуббота
|}

 Астрономическая символика в названиях дней недели 

Большое влияние на практику именования дней недели оказал греческий астроном Веттий Валент. Согласно его учению, небесные тела последовательно друг за другом главенствуют в течение одного часа, и так продолжается круглые сутки. В качестве небесных тел были взяты в следующем порядке расположенные объекты: Сатурн, Юпитер, Марс, Солнце, Венера, Меркурий, Луна. Эти небесные тела были известны давно, так как видны невооружённым глазом, а их порядок впервые был установлен ещё греческими стоиками. Небесное тело, правящее первым часом, даёт имя дня.

Разберём на примере:

Если первый час суток управляется Сатурном (), то второй час управляется Юпитером (), третий — Марсом (), далее Солнцем (), Венерой (), Меркурием () и Луной (). Эта последовательность планет повторяется каждые семь часов. Следовательно, двадцать пятый час, или первый час следующего дня, управляется Солнцем, а сорок девятый час, или первый час после следующего дня, управляется Луной. Таким образом, если день помечать планетой, которая управляет первым часом, то за днём Сатурна следует день Солнца, затем следует день Луны, Марса и так далее. Если взять воскресенье за начало недели, то получим следующее:

Солнце → Луна → Марс → Меркурий → Юпитер → Венера → Сатурн

Расчёты можно значительно облегчить, используя гептаграмму дней недели. Если первый день — день Солнца (), то следующий по часовой стрелке по линии — день Луны (), далее — день Марса () и т. д.

Данное явление не могло не отразиться в названиях дней недели, которые дошли до нас во многих языках. Вот некоторые из них:

Многие народы адаптировали названия дней недели под свой язык и свою культуру.

 Названия в славянских языках 

В славянских языках слово «понедельник» указывает место этого дня в «седмице» (нынешней неделе): он следует после «недели» (нынешнего воскресенья). Воскресенье во всех славянских языках, кроме русского после первой половины XVIII века, называется «неделей» (, , , ), то есть днём, когда «не делают», не работают. Некоторые дни недели пронумерованы: вторник, четверг, пятница.

В русском языке приняты следующие обозначения дней недели (в скобках — сокращённое написание) и порядок их следования:
понедельник (пн.), вторник (вт.), среда (ср.), четверг (чт.), пятница (пт.), суббота (сб.), воскресенье (вс.).

 Первый день недели Воскресенье, согласно библейским текстам, — первый день Божьего сотворения мира, создания света. Поэтому воскресенье также издревле считается первым днём недели.

7 марта 321 года Константин I Великий, первый христианский император Рима, провозгласил «День Солнца» (воскресенье) днём отдыха.
Таким образом воскресенье стало впервые днём отдыха, и закрепило за собой статус первого дня недели. В христианских странах семидневная неделя начиналась с воскресенья. Россия не была исключением.

Во многих странах воскресенье до сих пор остаётся первым днём недели. В первую очередь к этим странам относятся страны Северной Америки, такие как США и Канада, страны Латинской Америки, Япония, и некоторые другие страны Азии и Африки.

Понедельник впервые и официально первым днём недели был объявлен в Советском Союзе.

26 июня 1940 года, после непопулярных реформ календаря («пятидневка» и «шестидневка»), вышел указ Президиума Верховного Совета СССР «О переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий и учреждений». Таким образом осуществился возврат к традиционной семидневной неделе. Причём во втором пункте указа значится: «Перевести во всех государственных, кооперативных и общественных предприятиях и учреждениях работу с шестидневки на семидневную неделю, считая седьмой день недели — воскресенье — днём отдыха».
То есть воскресенье стало седьмым днём недели, а понедельник стал первым. Многочисленные календари, выпущенные после опубликования указа, наглядно подтверждают это.

Впоследствии некоторые страны социалистического содружества переняли данное новшество. Так, с 1970 года понедельник стал началом недели в ГДР.

В 1972 году Дания разработала свой стандарт WS 2098, в котором понедельник считается первым днём недели, и с 1 января 1973 года перешла на современную неделю.

Также с 1 января 1973 года на неделю, начинающуюся с понедельника перешли Финляндия и Швеция.

В 1975 году ФРГ издала свой стандарт , в котором понедельник объявлен первым днём недели, и с 1976 года, первая среди стран Западной Европы, установила первым днём недели понедельник.

В 1978 году Организация Объединённых Наций рекомендовала всем странам сделать понедельник первым днём недели.

В настоящее время понедельник как первый день недели зафиксирован в Международном стандарте ISO 8601, пункт 2.2.8. Данный стандарт был впервые опубликован в 1988 году.

Во многих исламских странах Северной Африки и Ближнего Востока неделя начинается с субботы, так как днём религиозного собрания является пятница.

Календарная неделя и её нумерация 
В середине XX века возникла необходимость нумерации календарных недель. Дело в том, что иногда в производстве или в бухгалтерии удобней в качестве даты, например даты изготовления или недели оплаты, использовать комбинацию год и календарная неделя. Данная проблема была решена и отражена в международном стандарте ISO 8601.

Согласно рекомендациям международного стандарта ISO 8601 (пункт 2.2.10), который признают подавляющее большинство стран Европы и Азии, и Россия в том числе, первой неделей года считается неделя, содержащая первый четверг года, что эквивалентно следующим выражениям:
 неделя, содержащая 4 января;
 неделя, в которой 1 января это понедельник, вторник, среда или четверг;
 неделя, которая содержит как минимум четыре дня нового года.

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
 не бывает неполных календарных недель, каждая календарная неделя содержит ровно семь дней;
 4 января лежит всегда в первой календарной неделе;
 год, в котором 1 января и/или 31 декабря выпадает на четверг (это любой год, начинающийся в четверг, а также високосный год, начинающийся в среду), содержит 53 календарные недели, прочие годы — 52;
 29, 30 и 31 декабря могут входить в первую календарную неделю следующего года;
 1, 2 и 3 января могут входить в последнюю календарную неделю предыдущего года.

В США и Канаде принят другой принцип нумерации календарных недель. В основе лежат следующие два правила:
 каждое воскресенье начинается новая календарная неделя;
 1 января, независимо от дня недели, начинается первая календарная неделя.

Исходя из этого, можно сделать следующие выводы:
 первая и последняя календарные недели могут быть неполными, то есть содержать меньше семи дней;
 каждый год, если он не високосный или 31 декабря выпадает не на воскресенье, имеет 53 календарные недели;
 если 31 декабря високосного года выпадает на воскресенье, то это воскресенье будет единственным днём 54-й календарной недели, а первая неделя такого года тоже будет состоять всего из одного дня — субботы 1 января (это довольно-таки редкий случай, последний раз был в 2000 году, а следующий раз будет в 2028 году).

Пример:
 Первая неделя 2000 года в России начинается в понедельник 3 января 2000 года. Год содержит 52 календарные недели.
 Первая неделя 2000 года в США начинается в субботу 1 января 2000 года и имеет всего 1 день. Год содержит 54 календарные недели.

Русские поговорки 
 Мели Емеля — твоя неделя.
 Семь пятниц на неделе.
 Без году неделя.

Не семидневные недели 
 В Древнем Египте по древнеегипетскому календарю год состоял из 36 недель по 10 дней каждая.

 В Римской империи были восьмидневные недели, так называемые нундины.

 У древних майя неделя состояла из 13 дней; также ими применялась 20-дневная неделя.

 Во многих регионах Западной и Центральной Африки (например, Королевство Конго) была распространена четырёхдневная неделя. Неделя состояла из 4 дней, месяц — из 7 недель, год — из 13 месяцев плюс 1 день. С приходом христианства новый календарь вытеснил старую календарную систему.
 После победы Французской революции в 1792 году был введён Французский революционный календарь с десятидневными неделями. В месяце было 30 дней и соответственно 3 декадные недели. В году было 12 месяцев, и для полноты в конце года добавлялись остаточные дни. 1 января 1806 года данный календарь был отменён по указу Наполеона.

 26 августа 1929 года Совет Народных Комиссаров СССР, во время подготовки к первой пятилетке, издаёт постановление «О переходе на непрерывное производство в предприятиях и учреждениях СССР», следуя которому в Советском Союзе вводится пятидневная неделя («пятидневка»). В календарном году предусматривалось 360 дней и соответственно 72 пятидневки. Остальные 5 или 6 дней было решено считать праздничными.

 21 ноября 1931 года Совет Народных Комиссаров СССР издаёт указ «О прерывной производственной неделе в учреждениях», следуя которому с 1 декабря 1931 года в Советском союзе пятидневная неделя заменяется на шестидневную с фиксированными днями отдыха, приходящимися на 6, 12, 18, 24 и 30 число каждого месяца.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Календарь онлайн

Единицы измерения времени